La Saison 2013-2014 de la Juventus FC voit le club s'engager dans quatre compétitions que sont la Serie A, la Coupe d'Italie de football, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Italie.

Effectif de la saison 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Serie A

Rencontres de Serie A 

(*) : Match(s) ayant été déplacé(s)

Classement final de la Serie A 2013-2014

Ligue des Champions

Phase de poule

Classement de la Poule

Rencontres de la phase de Poule

Ligue Europa

Coupe d'Italie

Supercoupe d'Italie

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus
Saison 2013-2014 de football en Italie